William Cowper ist der Name folgender Personen:

* William Cowper (Theologe) (1568–1619), schottischer Theologe, Bischof von Galloway 
 William Cowper, 1. Earl Cowper (1665–1723), englischer Politiker
 William Cowper (Mediziner) (1666–1709), englischer Chirurg und Anatom
 William Cowper (Dichter) (1731–1800), britischer Rechtsanwalt und Dichter
 William Cowper-Temple, 1. Baron Mount Temple (1811–1888), britischer Politiker (Liberal Party)